

Anno 
 102 o 102 a.C.

Codici 
 102  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Zvenigorod, presso Mosca

Matematica 
 102 – numero